De Superettan 2009 was het tiende seizoen in de op een na hoogste Zweedse voetbaldivisie, die werd opgericht in 2000. Het seizoen begon op 11 april en eindigde op 24 oktober 2009. Mjällby AIF eindigde als eerste met acht punten voorsprong op Åtvidabergs FF. Beide clubs promoveerden rechtstreeks naar de hoogste afdeling van het Zweedse voetbal, de Allsvenskan.

Eindstand

Play-offs

Promotie/degradatie

Djurgårdens IF wint de play-offs en handhaaft zich in de Allsvenskan. Assyriska blijft in de Superettan.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer assists achter hun naam.

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2009 in alle 30 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Mjällby AIF
Bijgaand een overzicht van de spelers van Mjällby AIF, die in het seizoen 2009 onder leiding van trainer-coach Peter Swärdh de titel opeisten in de Superettan en zodoende rechtstreekse promotie afdwongen naar de Allsvenskan 2010.

Zie ook
Svenska Cupen 2009
Zweeds voetbalelftal in 2009

Zweedse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2009